Eutyrannosauria é um clado de terópodes tiranossauróides cuja distribuição foi encontrada no que hoje é a Ásia e a América do Norte. O clado consiste em um grau evolutivo de tiranossauros, como Appalachiosaurus, Dryptosaurus e Bistahieversor, que levou à família Tyrannosauridae. O grupo foi nomeado em 2018 por Delcourt e Grillo em seu artigo sobre possíveis tiranossauróides do hemisfério sul e a filogeografia dos tiranossauros.

Classificação
Abaixo está um cladograma filogeográfico de Eutyrannosauria segundo Voris et al. (2020):

Tyrannosauroidea